Where the West Begins (1919), een film van Henry King
Where the West Begins (1928), een film van Robert J. Horner
Where the West Begins (1938), een film van J.P. McGowan